Lishui () est une ville de la province du Zhejiang en Chine ;
 Le xian de Lishui () est une subdivision administrative de la province du Jiangsu en Chine.
La rivière Lishui (), un affluent du Yangtze, dans la province du Hunan.